Ви́бии ( или ) — римский плебейский род, возникший после 2–й Пунической войны и разросшийся уже в имперскую эпоху. Пожалуй, одним из самых известных его представителей являлся соратник диктатора Гая Юлия Цезаря и друг императора Августа Гай Вибий Панса Цетрониан, достигший высших магистратур в 43 году до н. э. и погибший в Мутинскую войну.

Известные носители 
 Гай Вибий Панса, член коллегии монетных триумвиров в 90 году до н. э.;
 Вибий (Сикка; ум. после 44 до н. э.), начальник мастеровых () в войске консула 63 года до н. э. Марка Туллия Цицерона. Его супруга, Септимия, являлась любовницей Марка Антония;
 Гай Вибий Панса Цетрониан, консул 43 года до н. э. Приёмный сын предыдущего;
 Гай Вибий Вар, монетарий Римской республики 42 до н. э.;
 Гай Вибий Постум, консул-суффект империи в 5 г.;
 Авл Вибий Габит, консул-суффект 8 года;
 Гай Вибий Руф, консул-суффект в 16 г.;
 Луций Вибий Сабин, консул-суффект I-го в. Отец императрицы Вибии;
 Луций Юний Квинт Вибий Крисп, консул-суффект Римской империи в 61, 74 и 83 годах;
 Квинт Вибий Секунд, консул-суффект 86 г.;
 Тит Вибий Вар — член консульской коллегии в 134 году;
 Гай Вибий Требониан Галл, римский император в 251—253 гг.;
 Гай Вибий Афиний Галл Вендумниан Волузиан, сын и соправитель Требониана Галла (251—253 годы)
 Тит Клодий Вибий Вар, консул Римской империи (III в.);
 Вибий Секвестр, географ, писатель и поэт, живший в IV—V веках.

Примечания 

Древнеримские роды